Municipio de Maple Grove puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Maple Grove (condado de Barry, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Barry.
 Municipio de Maple Grove (condado de Manistee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Manistee.
 Municipio de Maple Grove (condado de Saginaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Saginaw.
 Municipio de Maple Grove (condado de Becker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.
 Municipio de Maple Grove (condado de Crow Wing, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Crow Wing.